Jméno a příjmení Jan Wolf má více nositelů:

 Jan Wolf (fotograf) (1841–1875) – český fotograf
 Jan Wolf (malíř) (1941–2016) – český malíř
 Jan Wolf (politik ČSSD) (* 1968) – český politik ČSSD a ekonom, primátor města Karviné
 Jan Wolf (politik KDU-ČSL) (* 1972) – český politik KDU-ČSL a podnikatel, radní města Prahy